Dayton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul K. Dayton
 William Adams Dayton